

Biografia
È la figlia di Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, e di sua moglie, Pengiran Anak Hajah Besar.

Ricevette la sua prima educazione attraverso lezioni private al Surau (una grande sala di preghiera) di Istana Darul Hana. Ha inoltre frequentato corsi di religione. In seguito studiò presso il Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri (STPRI) a Bandar Seri Begawan fino al 1965.

Quando era giovane a volte non portava il velo.

Matrimonio
Sposò, il 28 luglio 1965, l'allora principe ereditario Hassanal Bolkiah.. Lei e il marito sono cugini di primo grado, in quanto la madre del sultano e il padre di Pengiran erano fratelli. La coppia ha sei figli:

 principessa Rashidah (1969).
 principessa Hafizah (1971).
 principe ereditario Al-Muhtadee Billah (1974).
 principessa Majeedah (1976). 
 principessa Muta-Wakkilah (1980).
 principe 'Abdul Malik (1983).

Contributi sociali
Pengiran è benefattrice di diverse organizzazioni. Per mostrare la sua compassione, nel 2010 ha donato aiuti finanziari, con l'aiuto del suo personale, a migliaia delle donne straniere e locali per le loro famiglie. Ogni donna ha ricevuto B $ 700,00.

Hobby e interessi
Essendo un amante della natura, Pengiran ha un frutteto, una peschiera e una voliera. I suoi hobby sono la lettura, giocare a badminton e ai giochi tradizionali Brunei, quali Congkak e Pasang. È conosciuta come una persona gentile che spesso pone domande intelligenti quando partecipa ai suoi impegni ufficiali. È nota per essere ben informata su ciò che sta accadendo a livello locale, grazie ai suoi figli che studiano in scuole e università locali e hanno come amici gente comune. A volte la si vede guidare per la città osservando da vicino il benessere e lo sviluppo sia delle aree urbane sia rurali del paese.

Titoli e stili
 7 ottobre 1946 - 29 luglio 1965: Sua Altezza Saleha.
 29 luglio 1965 - 4 ottobre 1967 Sua Altezza Reale La Principessa del Brunei.
 4 ottobre 1967 - oggi: Sua Maestà Raja Isteri del Brunei.

Onorificenze

Onorificenze del Brunei

Onorificenze straniere

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Gran Cordoni dell'Ordine Supremo del Rinascimento
Commendatori di Gran Croce dell'Ordine della Stella Polare
Coniugi di sovrani
Dame dell'Ordine dei Serafini